Zygmunt Konieczny (ur. 1937) – polski kompozytor
 Zygmunt Konieczny (ur. 1927, zm. 2003) – polski bobsleista